Колокольчик сборный, или Колокольчик скученный, он же Бельфлёр пиренейский () — растение из рода Колокольчик, семейства Колокольчиковые.

Данный вид растёт в Азии (от Ирана до Японии) и в Европе. Интродуцирован в Северную Америку.

Ботаническое описание 

Стебель одиночный высотой 20—40, иногда до 60 см. Как правило, покрыт серебристыми волосками, редко — голый. Светло-лиловые цветы 1,5—3 см в длину собраны в соцветие в верхней части стебля. Иногда (редко) цветы белого цвета.

Экология 
Многолетнее, цветёт с июня по сентябрь. Растёт на сухих лугах, в зарослях, рвах.

Хозяйственное значение и применение 
Растение обладает противовоспалительным, обезболивающим и успокаивающим действием. В народной медицине настой травы применяют при лихорадочном состоянии, головной боли; наружно настой травы используют для полосканий при воспалительных процессах полости рта, горла и охриплости голоса, отвар травы — при купании детей, страдающих припадками. В прошлом его употребляли при укусах бешеных животных.

Продуктивность нектара за сутки одним цветком 2,5 мг, растением 168,1 мг. Цветков на одном цветоносном побеге 8,1 шт. В нектаре содержится 21,1% сахара. Продуктивность сахара в сутки одним цветком 0,5 мг, растением 35,42 мг. Продуктивность мёда цветком 0,7 мг, растением 44,3 мг. Продуктивность пыльцы пыльником 1,2 мг, растением 410,9 мг. Колокольчик скученный опыляют пчёлы: Halictus tumulorum, Andrena bicolor, Dasypoda hirtipes, Andrena paucisquama, Chelostoma rapunculi.

Подвиды

Примечания

Литература 
 
 

Колокольчиковые
Флора Евразии
Растения лугов